Очиболец (също и очеболец) или още прозорче (Potentilla) е род храсти, полухрасти и многогодишни треви от семейство розови. Много от представителите на рода съдържат танини, а листата на някои от тях са богати на Витамин C. В народната медицина като билка се ползват сушените коренища на растението.

Видове

Източници